The Grudge puede referirse a:

The Grudge, una película de terror.
The Grudge 2
The Grudge 3
The Grudge (álbum), un álbum de Mortiis.
"The Grudge" (canción de Mortiis).
"The Grudge" (canción de Tool), una canción de Tool.
The Grudge (videojuego)